Zenaida – variante del nome Zenaide
 Zenaida – genere di uccelli della famiglia Columbidae
 Zenaida di Tarso – medico e santa romana